Старосольський — українське прізвище.

 Старосольський Володимир Якимович — громадсько-політичний діяч, правник і соціолог
 Старосольський Ігор Володимирович — архітектор, реставратор
 Старосольський Юрій Володимирович — громадський і пластовий діяч, Начальний Пластун.
 Старосольський Станіслав Костянтинович (1889–?) — український дипломат. Перший секретар дипломатичної місії УНР в Швейцарії.

Українські прізвища